Li’an steht für folgende Orte in China:
 Li’an (Lingshui) (黎安镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Lingshui in der Provinz Hainan
 Li’an (Wusheng) (礼安镇), Großgemeinde im Kreis Wusheng in der Provinz Sichuan
 Li’an (Puge) (黎安乡), Gemeinde im Kreis Puge in der Provinz Sichuan